Aleksej Markovski – ex nuotatore sovietico
 Gorjan Markovski – cestista macedone
 Marko Markovski – calciatore serbo
 Tomi Markovski – allenatore di calcio e dirigente sportivo norvegese
 Zare Markovski – allenatore di pallacanestro ed ex cestista macedone naturalizzato italiano